Багала — многозначный термин.
 Багала — небольшое арабское полуторамачтовое судно с косым парусным вооружением.
 Багала — одна из группы десяти женских божеств в индуизме, которые играют наибольшую роль в его тантрических направлениях.